Záblatí est un toponyme qui peut désigner :

Záblatí, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Záblatí, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Záblatí, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie